Семнадцатый и последний Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл  в апреле 1991 года по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионкой страны стала международный мастер Нина Янковская. Второе место заняла Ольга Хазанович, на третьем месте финишировала харьковчанка Татьяна Чуб.

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Апрель 1991 года
Женщины 1991
1991 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1991 году